de Gezondheidsdienst voor Dieren, een veterinair laboratorium in Deventer 
GD (motorfiets), een motorfietsmerk
GD (bibliotheek), een bibliotheek om afbeeldingen te manipuleren
Gardner Douglas, een Brits sportwagenmerk
 gd, de ISO-taalcode voor het Schots-Gaelisch
Grenada (ISO landcode: GD)
 GD, concessie busvervoer Groningen Stad, Groningen Streek en Drenthe: OV-autoriteit OV-bureau Groningen Drenthe

Gd kan verwijzen naar:
Gadolinium, een scheikundig element met symbool Gd
Station Gouda